Příjmení Pickford nosí více osobností:

 Joseph Pickford (1736 - 1782) – anglický architekt
 Jordan Pickford (* 1994) – anglický profesionální fotbalový brankář